Ю́рий Три́фонов:
 Трифонов, Юрий Александрович (псевдоним Юрий Кувалдин; род. 1946) — советский и российский писатель и литературный критик, издатель, журналист.
 Трифонов, Юрий Валентинович (1925—1981) — русский советский писатель, поэт, редактор.